Я может означать:

Письменности 
 Я — буква в ряде кириллических алфавитов, 33-я буква русского алфавита.
 Я.ру — блог-платформа компании «Яндекс».
 Паровоз Я — серия пассажирских паровозов.
 Я-01 — опытный многоосный паровоз (к пассажирским паровозам серии Я не имеет никакого отношения).
 Я — знак каны.

Местоимение 
 Я — местоимение первого лица единственного числа. Служит для обозначения говорящим самого себя.
 Я — термин в философии.
 Я — термин психологии: часть человеческой личности, которая осознаётся как «Я» и находится в контакте с окружающим миром посредством восприятия.
 «Я» — фильм Игоря Волошина, 2009.
 «Я» (или I) — индийский фильм Ш. Шанкара на тамильском языке, 2015.
 «Я» — стихотворение Владимира Маяковского.
 «Я не я» — 4-серийный фильм Андрея Красавина (2008) по одноимённой повести Алексея Слаповского (1994).

Прочее 
 Я (также ю) — топономический элемент в гидронимах мансийского происхождения. Восходит к слову, означающему «(маленькая) река» из . Когнат в хантыйском — .

Примечания